Prodiamesinae — подсемейство двукрылых семейства комаров-звонцов.

Описание 
Среднего размера и крупные хирономиды бурого или чёрного цвета. Два основных членика усиков (скапус и педицел) не покрыты щетинками. Жгутик усика перистоопушённый состоит из 13 члеников. Глаза голые. Щетинки на темени хорошо развиты. Щупики 5-сегментный. Наличник с несколькими щетинками. Щиток с 2—5 поперечными рядями щетинок. Мембрана крыла может быть голой или покрыта микротрихиями. Анальная лопасть крыла хорошо развита. Пульвиллы на лапках небольшие, Эмподий разветвлённый. Кончики коготов зазубренные или гребенчатые. Брюшко покрыто щетинками с бледными пятнами.

Экология 
Личинки обитают в литоральной или профундальной зоне мезотрофных или олиготрофных озёр и различных водотоках (родниках, ручьях, реках).

Классификация 
Подсемейство включает четыре рода: Вероятно, к этому же подсемейству должен быть отнесён род Propsilocerus

Распространение 
Представители подсемейства встречаются в Голарктике, на юге Чили и Ориентальной области.

Примечания 

Комары-звонцы
Подсемейства насекомых